Tanaoneura är ett släkte av steklar. Tanaoneura ingår i familjen Tanaostigmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glanssteklar
Tanaoneura